Stati Uniti d'America
Mankato – città della Contea di Jewell, Kansas
Mankato – città della Contea di Blue Earth, Minnesota